

Persone 
 Christina Cock (1887-2002) – supercentenaria australiana
 Christopher Cock – inventore britannico del XVII secolo
 Hieronymus Cock (1510-1570) – pittore e incisore fiammingo
 Jack Cock, propr. John Gilbert Cock (1893-1966) – allenatore di calcio e calciatore britannico
 Olivier De Cock (1975) – allenatore di calcio ed ex calciatore belga
 Oscar De Cock (1881-...) – canottiere belga

Altro 
 .ck (.co.ck) – dominio di primo livello nazionale assegnato alle Isole Cook
 Cock – opera teatrale di Mike Bartlett del 2009

Pagine correlate 
 Cocks